«Человек, который судился с Богом» () — австралийская кинокомедия 2001 года.

Сюжет 
Во время рыбалки в лодку Стива Майерса ударила молния, лодка загорелась и затонула. Стив обратился в страховую компанию, но та отказалась выплачивать ему страховое возмещение, мотивировав свой отказ тем обстоятельством, что вред причинён силами стихии, которые неподвластны человеку и именуются в праве «форс-мажор» (force majeure), «Высшая (то есть Божья) сила».

Тогда Стив Майерс предъявил иск Господу Богу.

Правовая позиция Стива, бывшего адвоката, очень проста и логична: в Австралии созданы и действуют несколько организаций, каждая из которых позиционирует себя как представительство Ответчика на Земле. Все эти организации обладают полной гражданской правосубъектностью, владеют значительным имуществом и активно занимаются бизнесом. Если Бога нет, все они могут быть обвинены в осуществлении предпринимательской деятельности от имени и в интересах заведомо несуществующего лица, то есть в коммерческом мошенничестве. Если же Он существует, чего они просто не способны отрицать, тогда австралийские религиозные конфессии — в общем порядке и в полном соответствии с буквой закона — должны нести гражданско-правовую (деликтную) ответственность за ущерб, причинённый Ответчиком, как юридические лица, представляющие его интересы в месте жительства истца.

Суд (едва сдерживая лукавую улыбку) не нашёл формальных оснований для отказа в принятии иска к рассмотрению. И теперь местные священнослужители (священники христианских церквей, муллы, раввины) вынуждены как всякое обычное коммерческое представительство представлять и защищать интересы своего Принципала на этом громком и скандальном судебном процессе.

В ролях

Ссылки 
 
 
 
 

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 2001 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2001 года
Фильмы Марка Джоффа